Le nom Aleksandr Gorchkov est porté par les personnes suivantes :
Aleksandr Gorchkov (1928-1993), un athlète soviétique ;
Aleksandr Gorchkov (1946-2022), un patineur artistique soviétique.

Voir aussi 
 
Oleksandr Horshkov (né en 1970), footballeur russo-ukrainien